Inversão (movimento do pé) — denominação de um componente do movimento de supinação do pé
 Inversão (música) — um conceito de teoria musical
 Inversão cromossômica — um tipo de rearranjo cromossômico
 Inversão de controle — um padrão de desenvolvimento de programação informática
 Inversão geomagnética —  mudança de orientação do campo magnético terrestre 
 Inversão térmica — uma camada da atmosfera
 Pegging — prática sexual também conhecida como inversão de papeis

ou ainda:
 Açúcar invertido — um ingrediente químico
 Pirâmide invertida — uma técnica de texto jornalístico
 Triângulos do Holocausto — ou Triângulos invertidos, identificadores utilizados nos campos de concentração nazis(tas)

Desambiguação